Robert Hughes (futebolista), futebolista inglês
 Robert Hughes (crítico), crítico de arte australiano

Ou ainda
 Robert J. Hughes, romancista norte-americano
 Robert Earl Hughes, ser humano mais pesado registrado na história do mundo

Desambiguações de antropônimos